ARA Corrientes — назва низки бойових кораблів ВМС Аргентини

 ARA Corrientes (1897) — міноносець, збудований у 1897 році. На службі до 1930 року.
 ARA Corrientes (D-8)  — ескадрений міноносець типу «Буенос-Айрес». Збудований  у 1938 році. 3 жовтня 1941 року затонув під час маневрів унаслідок зіткнення в тумані з важким крейсером «Альміранте Браун».
 ARA Corrientes (Q-70) — Десантний корабель середній ВМС США «USS LSM-86». На службі протягом 1944-1946 років. У 1946 році проданий Аргентині. Ніс службу під різними назвами до 1995 року.

Назви військових кораблів Аргентини